Таиландские мученики или Сонгкхонские мученики () — блаженные Римско-Католической Церкви, мученики. Первые блаженные тайской национальности.

История 
В декабре 1940 года в деревне Сонгкхон полицией была арестована группа из семи католиков, которые были обвинены в шпионаже в пользу Франции.

Прославление 
11 октября 1989 года Римский папа Иоанн Павел II причислил погибших в Сонгкхоне к лику блаженных.

Список блаженных 
 Филипп Сипхонг Онпхитак;
 Агнесса Пхила — монахиня женской конгрегации «Сёстры, возлюбившие святой крест»;
 Люция Кхамбанг — монахиня женской конгрегации «Сёстры, возлюбившие Святой Крест»;;
 Агата Пхутта;
 Цецилия Бутси;
 Вивиана Кхампай;
 Мария Пхон

Ссылки 
 Информация о блаженных на ватиканском сайте 
 Индекс святых 
 Индекс святых 

Католические святые
Святые Таиланда
Группы святых
Христианские святые XX века